Стублина може бити:

 Стублина (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Србија
 Стублина (Гњилане), насеље у општини Гњилане, Косово и Метохија, Србија
 Стублина, насеље у Азањи, општина Смедеревска Паланка, Србија